

Biografia 
María Lima è nata il 1º giugno 1995 a Madrid (Spagna), ancora prima di iniziare la carriera di recitazione ha intrapreso la carriera di modella.

Carriera 
María Lima ancora prima di diventare attrice, ha iniziato la sua carriera di modella. Nel 2015 ha fatto la sua prima apparizione come attrice nei cortometraggi México Bravo e Cascarita de Plátano, entrambi diretti da Ricardo Tavera. Nel 2018 e nel 2019 ha fatto il suo passo nel mondo della televisione dopo essere stata scelta per interpretare il ruolo di Antolina nella soap opera di Antena 3 Il segreto (El secreto de Puente Viejo) e dove ha recitato insieme ad attori come Ibrahim Al Shami, Alejandra Meco, Iván Montes, Trinidad Iglesias e José Milán. Nel 2021 ha recitato nelle serie Encrucijada, Deudas e Maricón perdido. L'anno successivo, nel 2022, ha preso parte al cast della serie Desconocidas.

Filmografia

Televisione 
 Il segreto (El secreto de Puente Viejo) – soap opera (2018-2019)
 Encrucijada – serie TV (2021)
 Deudas – serie TV (2021)
 Desconocidas – serie TV (2022)

Cortometraggi 
 México Bravo, regia di Ricardo Tavera (2015)
 Cascarita de Plátano, regia di Ricardo Tavera (2015)

Doppiatrici italiane 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, María Lima è stata doppiata da:
 Lidia Perrone ne Il segreto

Note

Collegamenti esterni